Armensi ist
die Bezeichnung für die Bewohner von Armo (Ligurien), Italien
eine frühere deutsche Bezeichnung für die Gemeinde Hérémence im Kanton Wallis, Schweiz